Просторное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Просторное — до 2002 г. название села Акой Шетского района Карагандинской области.

Россия 
 Просторное — село в Джанкойском районе Крыма.
 Просторное — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Просторное — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Просторное — деревня в Горшеченском районе Курской области.

Украина 
 Просторное — село в Белокуракинском районе Луганской области.

См. также 

 Просторная